

Biografia 

Insieme a suo cugino Antonio Commisso e a suo fratello Rocco Commisso fu ritenuto il boss dei Commisso; avrebbe in tale ruolo rimpiazzato il padre Francesco Commisso che era il braccio destro di Antonio Macrì, boss di Siderno e uno dei 3 capibastone più influenti in tutta la provincia di Reggio Calabria fino agli anni '70 del secolo scorso.

Negli anni '80 la Famiglia di Buffalo di Cosa nostra statunitense operava anche a Toronto ed Hamilton e assoldò Cecil Kirby, killer della banda di motociclisti Satan's Choice per uccidere Pietro Scarcella e Paul Volpe in accordo con Rocco Remo e Cosimo Commisso per ottenere un maggior controllo del mercato criminale.
Il piano fallì perché il killer divenne un collaboratore della polizia canadese

Nel 1993 venne arrestato con l'accusa di essere il boss di un clan mafioso e il mandante di 5 omicidi, per poi essere condannato in via definitiva all'ergastolo nel 1998. A gennaio 2019 la Corte d'appello di Napoli lo ha assolto in un processo di revisione per non aver commesso il fatto, scarcerandolo immediatamente.

Il 13 dicembre 2019 viene nuovamente arrestato nell'operazione Core Business accusato di associazione mafiosa per il periodo in cui era agli arresti domiciliari dal 2015 a Perugia. Il 30 gennaio 2020, la Corte suprema di cassazione ha definitivamente assolto gli omicidi.

Note

Voci correlate 
Commisso
'ndrangheta

Innocenti